Marie Kuhlmann est une bibliothécaire française (1897-1975).
 Marie Kuhlmann est une écrivaine française (1943-).